Cabuçu pode referir-se a:

Biologia
Tatu-de-rabo-mole - uma espécie de tatu
Coccoloba martii - um arbusto da família das poligonáceas
Coccoloba paniculata - outro arbusto da família das poligonáceas

Geografia do Brasil
Cabuçu (Nova Iguaçu) — bairro de Nova Iguaçu
Cabuçu (Itaboraí) — bairro de Itaboraí
Cabuçu (Santos) — bairro de Santos
Cabuçu (Guarulhos) — distrito de Guarulhos
Rio Cabuçu — no Rio de Janeiro
Rio Cabuçu de Cima — em São Paulo
Córrego Cabuçu de Baixo — em São Paulo

 Escolas de samba do Brasil
Unidos do Cabuçu — no Rio de Janeiro
Império de Cabuçu — em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos